Berlin Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berlin Heights (Burlington County, New Jersey)
 Berlin Heights (Camden County, New Jersey)
 Berlin Heights (Ohio)
 Berlin Heights Station, Ohio